Italiaanse personen
Antonio Ligabue, schilder
Giancarlo Ligabue, politicus
Ilva Ligabue, zangeres
Luciano Ligabue, zanger